Кабо́ — еврейская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кабо, Владимир Рафаилович (1925—2009) — советский этнограф и историк, сын Р. М. Кабо.
 Кабо, Геннадий Яковлевич (род. 1939) — белорусский химик.
 Кабо, Елена Осиповна (1888—1968) — экономист.
 Кабо, Исаак Соломонович (1909—1981) — один из самых результативных советских подводников, командир подводной лодки «Щ-309».
 Кабо, Любовь Рафаиловна (1917—2007) — русская писательница, дочь Р. М. Кабо.
 Кабо, Ольга Игоревна (род. 1968) — советская и российская актриса, заслуженная артистка России (2002).
 Кабо, Рафаил Михайлович (1886—1957) — советский экономист и географ.

Прозвище 
 Кабо Лара (; 1937—1959) — кубинский военный, командир контрреволюционного формирования.

Топоним 
 Кабо — муниципалитет в Испании, в автономном сообществе Каталония.
 Кабо — субпрефектура в Центральноафриканской Республике.
 Кабо — город в ЦАР, центр одноимённой субпрефектуры.
 Кабо-Сан-Лукас — мексиканский курорт, часто называемый просто «Кабо».

См. также 
 Кабо (фамилия)
 Кабе (значения)
 Габай (значения)
 Кабо-Верде